La Bruyère – città belga della Provincia di Namur
 La Bruyère – comune francese del dipartimento dell'Alta Saona
 Jean de La Bruyère – scrittore francese del XVII secolo